«Грязная любовь» может означать:

 «Грязная любовь» () — итальянский фильм 1988 года.
 «Грязная любовь» () — английский телефильм 2004 года.
 «Грязная любовь» () — американский фильм 2005 года.